

Sigle 
 Mendelian Inheritance in Man – banca dati che cataloga tutte le patologie aventi una componente genetica
 Metal injection molding – stampaggio a iniezione di polveri metalliche, processo per la produzione di componenti metallici di forma complessa partendo da polveri metalliche
 Miranda Instant Messenger – instant messenger
 Mouvement Indépendantiste Martiniquais (Movimento Indipendentista Martinicano) – partito politico martinicano
 Musée des instruments de musique (Museo degli strumenti musicali) – museo musicale di Bruxelles

Codici 
 MIM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merimbula (Australia)
 mim – codice ISO 639-3 della lingua alacatlatzala mixteca

Altro 
 MIM – Ministero dell’Istruzione e del Merito (Repubblica Italiana)
 MIM – Missione dell'Immacolata Mediatrice; per ulteriori informazioni, vedere Frati Francescani dell'Immacolata
 Mīm – lettera dell'alfabeto arabo
 MIM-23 Hawk – un missile terra-aria (SAM – Surface-to-Air Missile) di fabbricazione statunitense
 MIM-46 Mauler – un missile superficie aria tattico
 MIM-72 Chaparral – missile SAM mobile a corto raggio
 MiM-Museum in Motion, museo di arte moderna in San Pietro in Cerro (PC)